Каталаново — название населённых пунктов:

Россия 
 Каталаново — деревня в Карачевском районе Брянской области.
 Каталаново — деревня в Белевском районе Тульской области.